Épervière peut faire référence à :

Toponymie 
L'Épervière est une rivière qui traverse la ville de Valence (Drôme) et constitue un affluent gauche du Rhône ;
Le parc de l'Épervière est un parc de loisirs situé à Valence (Drôme) ;
 Le port de l'Épervière est un port de plaisance situé à Valence (Drôme).

Nom commun 
L'Épervière orangée, l'Épervière piloselle sont des plantes vivaces de la famille des Astéracées.

Homonymie